Marie-Antoinette d'Autriche peut désigner :
Marie-Antoinette d'Autriche (1669-1692), épouse de Maximilien-Emmanuel de Bavière.
Marie-Antoinette d'Autriche (1755-1793), épouse de Louis XVI de France.
Marie-Antoinette d'Autriche-Este (1784-1786), fille de l'archiduc Ferdinand d'Autriche-Este et Marie-Béatrice d'Este.
Marie-Antoinette de Habsbourg-Toscane (1858-1883), fille du grand-duc Ferdinand IV de Toscane et de la princesse Anne-Marie de Saxe.
Marie-Antoinette de Habsbourg-Toscane (1874-1891), fille de l'archiduc Charles Salvator de Habsbourg-Toscane et de son épouse la princesse Marie-Immaculée des Deux-Siciles.
Marie-Antoinette de Habsbourg-Toscane (1899-1977), fille de l'archiduc Léopold Salvator de Habsbourg-Toscane et de Blanche de Bourbon.